55-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 27 по 31 января 2016 года в городе Питео.

В чемпионате приняло участие 8 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Östlund (Карлстад) (скип Сесилия Эстлунд); команда Karlstads CK выиграла чемпионат в 10-й раз в своей истории (в предыдущий раз — в 2015 году), команда в данном составе и Сесилия Эстлунд — во 2-й раз. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK Team Panthera (Сундбюберг; скип Изабелла Врано). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Team ÅF (Сундбюберг; скип Анна Хассельборг).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2016.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф.
(источник: LIVERESULTAT SM-VECKAN 2016 - Svenska Curlingförbundet)

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Спорт в Швеции в 2016 году
Январь 2016 года